ulica Katedralna w Częstochowie
 ulica Katedralna w Tarnowie
 ulica Katedralna we Wrocławiu

Katedralna